O FFA Centre of Excellence é um clube semi-profissional de futebol com sede em Canberra, ACT, Austrália. A equipe compete na National Premier Leagues.

É um clube da Federação Australiana de Futebol FFA, e sediado no Australian Institute of Sport

História 
O clube foi fundado em 1981, como programa para jovens talentos.

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol da Austrália
Clubes de futebol fundados em 1981